Bacanje kladiva za muškarce na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 22. i 23. kolovoza.

Osvajači odličja

Rekordi 
Prije Svjetskog prvenstva u bacanju kladiva držali su sljedeći rekordi:

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu bilo je potrebno baciti kladivo preko 76,00 metara (Q), a ako to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Završnica 
Završnica je započela u 18:30 sati po lokalnom vremenu.

Izvori 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.